Sentinels of the Sea – documentario del 1923 prodotto dalla Fox Film Corporation
Sentinels of the Sea – documentario del 1983